«Galathea» («Галате́я») — российская метал-группа, исполняющая музыку, которая сочетает в себе множество музыкальных стилей — от симфоник-метала до прогрессива.

История

Ранняя история 
Идея создания группы Галатея принадлежала Василию Кошелеву. Она вынашивалась им в течение длительного периода и только в 2006 году, после его знакомства с Антоном Мулюкиным музыкант сумел осуществить задуманное.

Изначально группа состояла из 2 гитаристов (Кошелев и Мулюкин), клавишника Михаила Малинина и вокалистки Ольги Ланцевой. После кратковременного пребывания в группе Малинин её покидает, однако почти сразу же в «Галатее» появляется барабанщик Алексей Жарков. В процессе записей первых демоверсий группу покидает вокалистка. Снова остро встал кадровый вопрос.

В 2007 году в составе команды появляется клавишник Артем Большаков (Fiend), басист Павел Присяжный и вокалист Андрей Шпитальник, которые сумели дать группе новый вектор развития. Была дана серия концертов в Москве и организован первый выездной концерт в Санкт-Петербург. И снова потери в составе — Артем Большаков принимает решение покинуть группу, чтобы иметь возможность заниматься собственным проектом.

В 2008 году Галатея принимает в свои ряды клавишницу Анастасию Савельеву, которая давно хотела попасть в группу. С её приходом начинается запись первого альбома.

Выход в свет 
Очередные потери в составе (Шпитальник, Жарков) заставили музыкантов приостановить начавшуюся работу над дебютным альбомом. Поиск недостающих музыкантов продолжался до зимы 2009 года. В итоге, коллектив получил басиста Руслана Матьязова, барабанщика Артема Габбасова.
В апреле 2009 года фронтменом группы стал талантливый вокалист Тимофей Дворецков, динамично влившийся в обновленный стиль группы. После прихода Тимофея в коллектив группа меняет своё название на англоязычное Galathea и начинает свой путь под новым названием.

Официальным днём рождения группы принято считать момент прихода Тимофея и первые концерты с ним осенью 2009 года c новым названием Galathea.

Группа выступала на «разогреве» у таких групп, как Сергей Маврин, группа Мастер, Крюгер, позже — у группы Чёрный обелиск).
Позже группу покинули и Габбасов, и Савельева. Весной 2010 года был найден виртуозный клавишник Александр Николаев (ex-Антарктика), а 3 мая состоялся первый сольный концерт группы.

Современность 
В начале 2011 года сессионный барабанщик Евгений Кришталь, выступавший в группе в течение некоторого времени, покидает коллектив, а постоянным барабанщиком «Галатеи» становится Никита Полежаев.
Весной 2011 года басист Руслан Матьязов переходит в группу Divinior. Фактически группа перестаёт существовать до ноября 2011 года.

После возвращения из армии Василий Кошелев решил возродить группу, и ему это удалось. В декабре 2011 года в составе произошли значительные перемены. Вторым гитаристом стал небезызвестный Павел Жданович, на место басиста пришел Сергей Шопен, и барабанщиком стал Кирилл Касаткин.
В данный момент «Галатея» ведет активную концертную деятельность и пишет материал для следующего альбома, выход которого запланирован на осень 2013 года.

Состав

Нынешний состав 
 Тимофей Дворецков — вокал (с 2009)
 Павел Жданович — гитара (с 2011)
 Василий Кошелев — гитара (с 2006)
 Александр Николаев — клавишные (с 2010)
 Сергей Шопен — бас (с 2011)
 Кирилл Касаткин — ударные (с 2011)

Бывшие участники 
 Михаил Малинин — клавишные (2006—2007)
 Ольга Ланцева — вокал (2006—2007)
 Алексей Жарков — ударные (2006—2008)
 Павел Присяжный — бас-гитара (2007—2009)
 Артем Большаков — клавишные (2007—2008)
 Андрей Шпитальник — вокал (2007—2008)
 Анастасия Савельева — клавишные (2008—2010)
 Артем Габбасов — ударные (2008—2009)
 Руслан Матьязов — бас-гитара, вокал (2009—2011)
 Антон Мулюкин — гитара (2006—2011)
 Евгений Кришталь — ударные (2009—2011)

Дискография

Демозаписи 
Выход в свет — (2008)

Студийные альбомы 
Из глубины — (2010)

Аллерген — (2014)

Синглы 
Мечты безумной крылья (интернет-сингл) — (2009) 

Мистификация (интернет-сингл) — (2009)

Пробуждение (сингл) — (2012)

Примечания

Ссылки 
Рецензии
 Рецензия на альбом «Из глубины» журнала Dark City № 61, 2011 г., стр. 67 

Интервью
 

Пауэр-метал-группы России
Прогрессив-метал-группы России
Симфоник-метал-группы России
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2006 году
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Рок-группы с женским вокалом